kotelet, van been en vet ontdaan
 peper, gebroken of grof gemalen
 bewaarzakje voor kruiden, gemaakt uit mousseline (textiel)
 chocolaatjes van Côte d'Or (chocolade)

Zie ook 
 Mignon (doorverwijspagina)

Wikipedia:Doorverwijspagina